Вайнленд () — американське прізвище.

Найвідоміші носії прізвища:

 Девід Вайнленд (, ( 1944 р.) — американський фізик, лауреат нобелівської премії з фізики 2012 року (спільно з Сержем Арошем) з формулюванням за «створення проривних технологій маніпулювання квантовими системами».

Вайнленд може посилатися на:
 Вайнленд () — місто в окрузі Камберленд, штату Нью-Джерсі (США).
 Вінланд — колонія вікінгів у Північній Америці
 «Вайнленд» («Vineland», 1990), роман американського письменника Томаса Пінчона.

Населені пункти

Вайнленд, Онтаріо

Вайнленд, штат Алабама
 Вайнленд, штат Колорадо
 Вайнленд, штат Флорида
 Вайнленд, штат Міннесота
 Вайнленд Тауншип, округ Полк, штат Міннесота
 Вайнленд, штат Міссурі
 Вайнленд, штат Нью-Джерсі

Примітки

Див. також